Montserrat de Salvador i Deop (Tarragona, 21 de novembre de 1927) és una actriu catalana.

Filla d'exiliats (el seu pare fou el periodista i director del Diari de Tarragona durant la II República, Lluís de Salvador i Andrés), ha desenvolupat la seva carrera en part a França, a l'Argentina -on participà en espectacles dirigits per Margarida Xirgu- i a Colòmbia. Tornà a Catalunya l'any 1976 i ha participat en diversos programes de Televisió de Catalunya com Això no és tot!, L'hora de Mari Pau Huguet i Els matins i en sèries com Sóc com soc (1990), Poblenou, Nissaga de Poder. Ha participat en nombrosos films en català i en castellà, com La ciutat cremada (1976) d'Antoni Ribas, La muerte de Mikel (1984) d'Imanol Uribe, Daniya, jardí de l'harem (1988) de Carles Mira, Si te dicen que caí (1989) de Vicente Aranda, La febre d'or (1993) o La Monyos (1997) de Mireia Ros.

Darrerament és reconeguda pel gran públic per fer els papers de mare del doctor Vilches a la sèrie Hospital Central a Telecinco i per fer de Lurdes a El cor de la ciutat. El 2003 va rebre la Creu de Sant Jordi. L'any 2004 rebé un guardó als Premis Butaca i el 2014 l'Ola d'Or per la trajectòria professional.

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina de l'IMDB sobre Montserrat de Salvador

Actors tarragonins
Actors de teatre del Tarragonès
Actors de cinema catalans del sud
Actors de sèries de televisió del Tarragonès
Creus de Sant Jordi 2003